Joan Hartigan e Gar Moon hanno battuto in finale Emily Westacott e Roy Dunlop 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nell Hall /  Harry Hopman (quarti di finale)
 Joan Hartigan /  Gar Moon (Campioni)

 Alison Hattersley /  Aubrey Willard (quarti di finale)
 Emily Westacott /  Roy Dunlop (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1934